Den här artikeln visar tecken i Unicode med teckenkoder från 128 till 999. Teckenkoder är angivna i decimalform.

Alla tecken mellan 160 och 999 utom några mellan 880 och 975 finns i Unicode. Om några andra tecken som syns som fyrkant () beror det på att teckensnittet inte stödjer dessa.

Externa länkar 
 Tabell över unicodetecken 1 till 65535

Unicode-tecken, tabell över